Pachybolus är ett släkte av mångfotingar. Pachybolus ingår i familjen Pachybolidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Slitsdubbelfotingar
Pachybolus